Ана Улару (; род. , Бухарест) — румынская актриса.

Биография 
Ана Улару родилась 26 июня 1985 года в Бухаресте. Родители — Никола и Михаэла Улару. Ана окончила национальный университет театра и кино.

Дебютировала на телевидении в 1995 году, начала активно сниматься с 2003 года. В 2010 году снялась в румынском фильме «Окраина», за роль в котором была удостоена премий «Варшавского кинофестиваля», «Международного кинофестиваля в Салониках», «Кинофестиваля в Локарно», «Берлинского кинофестиваля». 

Следующими заметными работами актрисы стали роли в международном телесериале Нила Джордана «Борджиа» (2011), в сериале «Изумрудный город» (2017) и голливудских фильмах с известными актерами: «Серена» (2014) с Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купером; «Инферно» (2016) с Томом Хэнксом; главная роль в фильме «Сибирь» (2018) с Киану Ривзом.

Свободно владеет румынским, английским, испанским и французским языками.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники института имени Караджале
Киноактрисы Румынии